«Candy» (en español: Caramelo) puede referirse a:

Personajes 

 Candy, un personaje de Smile PreCure!.
 Candice "Candy" White Andley, un personaje de Candy Candy.

Música

Agrupaciones
Candy (f.2011), grupo musical de Georgia, ganador del IX Festival de Eurovisión Junior (2011).
Candy (f.2006), banda mexicana.

Álbumes
Candy (1958), álbum de Lee Morgan.
Candy (1979), álbum de Con Funk Shun.
Candy (2005), álbum de Mandy Moore.

Canciones
Candy (n/d), canción del músico estadounidense Iggy Pop;
Candy (n/d), canción de la banda japonesa Hysteric Blue;
Candy (2005), canción de la cantante japonesa Kumi Kōda;
Candy (1999), canción de la cantante estadounidense Mandy Moore;
Candy (2012), canción del cantante británico Robbie Williams.
Candy (2018), canción de la cantante y rapera Doja Cat
Candy (2022), canción de la cantante española Rosalía

Literatura 
Candy (1958), novela de los escritores estadounidenses Terry Southern y Mason Hoffenberg.

Cine 
Candy (1968), película estadounidense dirigida por Christian Marquand y protagonizada por Marlon Brando;
Candy (2006), película australiana dirigida por Neil Armfield;
Candy Candy, serie manga japonesa.
Candy (n/d), telenovela de Indonesia.
Candy (2022), miniserie de televisión de Estados Unidos del 2022.

Empresa 
Candy, empresa italiana con sede en Brugherio, próxima a Milán, fabricante de electrodomésticos.